Noda může být:
 uzlina – pojem z morfologie
 Noda (Čiba) – město v prefektuře Čibě v Japonsku